Кривильен () — муниципалитет в Испании, входит в провинции Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андорра-Сьерра-де-Аркос. Занимает площадь 42.04 км². Население — 93 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля